DRS steht für:
 Decision Review System im internationalen Cricket
 Deckungsrückstellung, ein versicherungsmathematischer Wert
 Département du Renseignement et de la Sécurité, ein Geheimdienst in Algerien
 Deutsche Rallye Serie
 Deutsche und rätoromanische Schweiz, siehe Schweizer Radio DRS
 Deutsche Rechnungslegungsstandards
 Deutscher Rollstuhl-Sportverband
 Digital Radio Südwest
 Diözese Rottenburg-Stuttgart
 Direct Rail Services, eine britische Bahngesellschaft
 Distributed Radar System
 Distributed Resource Scheduling, siehe VMware vSphere #DRS (Distributed Resource Scheduler)
 Document Retrieval System
 Drag Reduction System, System zur Verminderung des Luftwiderstandes im Automobilrennsport
 Flughafen Dresden (IATA-Code)

Drs. steht für:
 Drucksache

drs steht für:
 Gedeo (Sprache) (ISO-539-3-Code), eine der kuschitischen Sprachen

drs. steht für:
 doctorandus, Kandidat für die Doktorprüfung

DrS steht für:

 Drucktastenstellwerk von Siemens in Fahrstraßentechnik, siehe Relaisstellwerk.

Siehe auch:

Abkürzung